Тимбириче има више значења:

 Тимбириче (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тимбириче (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тимбириче, Тимбириче Платанал (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику